Проскуряны (, Проскурень) — село в Рышканском районе Молдавии. Наряду с сёлами Домашканы, Дуруитоаря и Паскауцы входит в состав города Костешты.

География 
Село расположено на высоте 182 метров над уровнем моря.

Население 
По данным переписи населения 2004 года, в селе Проскурень проживает 172 человека (86 мужчин, 86 женщин).

Этнический состав села:

Примечания 

Населённые пункты Рышканского района